Nyavyamo kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Nyavyamo (vattendrag i Muramvya), 
 Nyavyamo (vattendrag i Cibitoke), 

Robotskapade Burundiförgreningar